Banducci – cognome italiano
 Bruno Banducci – giocatore di football americano e docente italiano